Мапуту — столиця Мозамбіку.
 Мапуту — провінція в Мозамбіку;
 Мапуту — річка в Південній Африці.
 Мапуту — затока Індійського океану;